Carmel Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carmel Township (Michigan)
 Carmel Township (Oklahoma)